Daley ist ein Familienname sowie männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Daley ist als Variante von Daly ein im englischen Sprachraum gebräuchlicher Familienname irischer Herkunft sowie ein von diesem Familiennamen abgeleiteter, eher seltener männlicher Vorname. Daly seinerseits ist ursprünglich patronymisch gebildet und die anglisierte Form von Ó Dálaigh mit der Bedeutung „Abkömmling von Dálach“. Der Name hat starke Verbindungen zum südirischen County Cork.

Varianten 
 Daly

Namensträger

Künstlername 
 Daley (* 1989), englischer R&B-Musiker

Familienname 
 Alfred Daley (* 1949), jamaikanischer Sprinter
 Allison Daley, kanadische Paläontologin
 Brian E. Daley (* 1940), US-amerikanischer Jesuit und Hochschullehrer
 Daryl J. Daley, australischer Mathematiker
 Edmund L. Daley (1883–1968), US-amerikanischer Generalmajor
 Eleanor Daley (* 1955), kanadische Komponistin
 Héctor Daley (* 1961), panamaischer Leichtathlet
 Joe Daley (Joseph P. Daley), US-amerikanischer Jazzmusiker

 Kingslee Daley (* 1983), britischer Rapper und Grime-Musiker, siehe Akala 
 Patrick Daley (* 1959), kanadisch-französischer Eishockeyspieler

 Robert Daley (* 1930), US-amerikanischer Schriftsteller
 Sally Daley (* 1941), US-amerikanische Kirchenmusikerin, Organistin und Komponistin

 Tom Daley (Baseballspieler) (Thomas Francis Daley; 1884–1934), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tom Daley (Thomas Robert Daley; * 1994), britischer Wasserspringer
 Tony Daley (* 1967), englischer Fußballspieler
 Trevor Daley (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 William M. Daley (* 1948), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker

Vorname 

 Daley Blind (* 1990), niederländischer Fußballspieler
 Daley Mathison (1991–2019), britischer Motorradrennfahrer
 Daley Sinkgraven (* 1995), niederländischer Fußballspieler
 Daley Thompson (* 1958), britischer Zehnkämpfer

Siehe auch 
 Richard J. Daley Center, Wolkenkratzer in der US-amerikanischen Großstadt Chicago
 Daley Hills, Hügelgruppe im Viktorialand, Antarktika
 M. H. Daley, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Lane & Daley Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Daly (BKS)

Einzelnachweise 

Familienname
Männlicher Vorname
Irischer Personenname
Englischer Personenname